plac Hiszpański (katal. Plaça d’Espanya, hiszp. Plaza de España) – plac w Barcelonie
 plac Hiszpański (port. Praça de Espanha) – plac w Lizbonie
 plac Hiszpański (hiszp. Plaza de España) – plac w Madrycie
 plac Hiszpański (katal. Plaça d’Espanya) – plac w Palmie de Mallorca
 plac Hiszpański (wł. Piazza di Spagna) – plac w Rzymie
 plac Hiszpański (hiszp. Plaza de España) – plac w Sewilli
 plac Hiszpański (port. Praça de Espanha) – stacja metra w Lizbonie
 plac Hiszpański (hiszp. Plaza de España) – stacja metra w Madrycie
 Plac Hiszpański (wł. Piazza di Spagna) – włoski serial telewizyjny w reż. Florestana Vanciniego